

Енисей (Красноярск)

Звезда-2005 (Пермь)

Зенит (Санкт-Петербург)

Краснодар (Краснодар)

Локомотив (Москва)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Рубин (Казань)

Рязань-ВДВ (Рязань)

ЦСКА (Москва)

Чертаново (Москва)

Ссылки 

С
Списки футболистов России по сезонам